Hasła z dziedziny techniki i budownictwa:
 Przewód hamulcowy
 Przewód jezdny
 Przewód lufy
 Przewody trakcyjne
 przewód wtryskowy
 Przewód elektryczny
 Przewód ochronny
 Przewód neutralny
 Przewód fazowy
 Przewód odgromowy

Hasła z dziedziny anatomii:
 Przewód Eustachiusza
 Przewód pokarmowy
 Przewód słuchowy zewnętrzny
 przewód wytryskowy
 Przewód żółciowy wspólny

Hasła z innych dziedzin:
 Przewód doktorski
 Przewód (posługa komunikacyjna)

Zobacz też:
 Drut
 Kabel elektryczny
 Rura